Oodectes (Оодектес — „онај који гризе јаја”) је изумрли парафилетски род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Oodectes.

Временска распрострањенст парафилетског рода Oodectes унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 L. Van Valen (1969) "Evolution of dental growth and adaptation in mammalian carnivores." Evolution 23(1):96-117
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113
 C. L. Gazin (1976) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 
 
 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара